Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bellière (Orne)
La Bellière (Senna Marittima)